Левитт — еврейская фамилия. В русском языке обыкновенно с одним т — .

Носители 
 Левитт, Джонатан (род. 1963) — английский шахматист, гроссмейстер (1990).
 Левитт, Дилан (род. 2000) — валлийский футболист.
 Левитт, Майкл (род. 1947) — британский, израильский и американский биофизик, молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Левитт, Мориц (1863—1936) — немецкий шахматист еврейского происхождения, мастер.
 Левитт, Сол (1928—2007) — американский художник.
 Левитт, Стивен (род. 1967) — американский экономист.
 Левитт, Теодор (1925—2006) — американский экономист.
 Левитт, Уильям (1907—1997) — американский домостроитель.
 Левитт, Элен (1913—2009) — американский фотограф и оператор, сценарист.

Двойные фамилии 
 Гордон-Левитт, Джозеф (род. 1981) — американский киноактёр и режиссёр.

См. также 
 Левитту, Кароль (1820—1841) — борец за независимость Польши.